Op het US Open 2020 tennistoernooi speelden de vrouwen het enkelspel van 31 augustus tot en met 12 september 2020 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Bianca Andreescu uit Canada was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het vierde reekshoofd, Naomi Osaka uit Japan, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in drie sets. Osaka wist voor de tweede keer het US Open-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 3.000.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Deelneemsters uit de Lage Landen:
 Elise Mertens (B), als 16e geplaatst, bereikte de kwartfinale, door onder meer Sofia Kenin (WTA-4) uit te schakelen – ten slotte moest Mertens de duimen leggen voor Viktoryja Azarenka
 Kim Clijsters (B) was door middel van een wildcard toegelaten – zij verloor haar openingspartij van Jekaterina Aleksandrova
 Kirsten Flipkens (B) bereikte de tweede ronde, en verloor van Jessica Pegula
 Ysaline Bonaventure (B) bereikte de tweede ronde, en verloor van Alizé Cornet
 Greet Minnen (B) verloor in de eerste ronde van Markéta Vondroušová
 Alison Van Uytvanck (B) verloor in de eerste ronde van Camila Giorgi
 Yanina Wickmayer (B) verloor in de eerste ronde van Sofia Kenin
 Arantxa Rus (NL) verloor in de eerste ronde van Ann Li

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2020